King Charles – musicista britannico
Cavalier King Charles Spaniel – razza canina
King Charles Spaniel – razza canina

Pagine correlate 
Charles